Уродовка — топонимы в России, Тульской области

 Уродовка — прежнее название деревни Заречье
 Уродовка — река у города Ефремов.